Dillon Maples (né en 1992), joueur de baseball américain
John Maples (1943 - 2012), homme politique conservateur britannique
 Manuel Maples Arce (1898-1981), poète, écrivain, critique d'art, avocat, homme politique et diplomate mexicain
 Marla Maples (née en 1963), actrice et animatrice de télévision américaine

Voir aussi 
 
 The Maples (circonscription électorale)
Maples Group, cabinet d'avocats international